One of the Bravest – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
One of the Bravest – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
One of the Bravest – cortometraggio del 1914 diretto da Otis Turner
One of the Bravest – film del 1925 diretto da Frank O'Connor